Міжконтинентальний кубок з футболу 1960 — 1-й розіграш турніру. Матчі відбулись 3 липня і 4 вересня 1960 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1959—1960 іспанським «Реал Мадрид» та переможцем Кубка Лібертадорес 1960 уругвайським «Пеньяроль». За підсумками обох ігор, набравши три очки титул володаря Міжконтинентального кубка здобув «Реал Мадрид».

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1959—1960
 Кубок Лібертадорес 1960

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1960 на rsssf 

1960 у футболі
1960
Липень 1960
Вересень 1960